Kriwoscheino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Kriwoscheino (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Kriwoscheino (Oblast Moskau), in der Oblast Moskau, Russki rajon
 Kriwoscheino (Stadt Moskau), in der Stadt Moskau, Troizki rajon
 Kriwoscheino (Tomsk), in der Oblast Tomsk, Verwaltungszentrum des Kriwoscheinski rajon